«Олені» — старшинська школа Української повстанської армії.
 «Олені» — пісня гурту «ТІК».

Див. також 
 Олень